Yaakov oder Jaakov ist ein männlicher Vorname. Er ist die hebräische Form des Namens Jakob.

Namensträger 
 Yaacov Agam (* 1928), israelischer Künstler 
 Yaakov Ariel (* 1937), von 1990 bis 2017 Oberrabbiner von Ramat Gan in Israel
 Jaakov Blumas (* 1953), deutscher Künstler
 Yaacov Dorchin (* 1946), israelischer Bildhauer, Maler und Entomologe
 Jaakow Dori (1899–1973), der erste Generalstabschef der israelischen Streitkräfte
 Ja’akov Herzog (1921–1972), israelischer Rabbiner und Diplomat
 Jaakow Jizchak Horowitz (1745–1815; später auch der „Seher oder Weiser von Lublin“ genannt), polnischer Rebbe
 Yaakov Litzman (* 1948), israelischer Politiker (Agudat-Jisra’el-Partei), 2015–2017 Gesundheitsminister
 Yaacov Lozowick (* 1957), israelischer Historiker
 Yaʿaḳov Meshorer (1935–2004), israelischer Numismatiker und Klassischer Archäologe
 Yaakov haLevi Molin (* wahrscheinlich 1375; † 1427), Talmudist und Posek 
 Jaakov Neeman (1939–2017), israelischer Rechtswissenschaftler, Politiker und ehemaliger Minister
 Ja’akov Peri (* 1944), 1988 bis 1995 Chef des israelischen Inlandsgeheimdiensts und Politiker des Jesch Atid
 Yaakov Rubinstein, israelischer Geiger
 Yaakov Shimshon Shapira (1902–1993), israelischer Politiker und Justizminister, siehe Ja’akov Schimschon Schapira
 Ja’akov Mosche Toledano (1880–1960), israelischer Rabbiner und Politiker
 Yaacov Trope (* 1945), US-amerikanischer Psychologe
 Yaakov Ziv (* 1931), israelischer Elektroingenieur 
 Yaakov Zur (1924–2013), israelischer Historiker und Hochschullehrer

Zwischenname
 Moscheh Ya’akov Ben-Gavriêl (* 1891; † 1965), österreichisch-israelischer Schriftsteller; Aktivist der Hagana und Vertreter des Pansemitismus
 Daniel Jaakov Kühn (* 1972), deutscher Schriftsteller
 Jechiel Jaakov Weinberg (1884–1966), orthodoxer Rabbiner, Posek, Talmud-Gelehrter und Rosch-Jeschiwa

Familienname
 Noam Yaacov (* 2004), israelisch-dänischer Basketballspieler

Siehe auch 
 Jakob
 Jakov

Männlicher Vorname